Ла Примавера, Ранчо има више значења:

 Ла Примавера, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику